Гигантопитеки () — род человекообразных обезьян, существовавший в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене на территории современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама.

Известны два вида этого рода: Gigantopithecus bilaspurensis, который жил между 9 и 6 млн лет тому назад в Китае, и Gigantopithecus blacki, который жил на севере Индии по крайней мере 1 млн лет тому назад. Иногда выделяют третий вид, . Вымерли в период между 300—100 тыс. лет назад.

Время жизни вида Gigantopithecus blacki оценивают возрастным диапазоном от 2,0 млн до почти 300 тыс. лет назад.

Учёным из Института эволюционной биологии и факультета наук о здоровье человека Копенгагенского университета удалось извлечь протеом из эмали моляра гигантопитека, жившего 1,9 млн лет назад в пещере Чуйфань (Chuifeng Cave). Оказалось, что Gigantopithecus blacki родственен современным орангутанам, а их эволюционные пути разошлись около 12—10 млн лет назад.

Сравнение значений изотопов кальция у G. blacki из местонахождения Лючэн (Liucheng), современных приматов и гомининов указывают на значительно более высокие значения изотопов 44/42Ca у G. blacki в Азии и у Paranthropus boisei в Африке. Несмотря на то, что оба животных имеют отличающиеся значения изотопов 13С и 18O, они имеют довольно близкие значения изотопов 44/42Ca, предполагающие возможный общий аналогичный механизм накопления кальция. G. blacki и гигантская панда имеют самые высокие значения изотопов кальция среди животных.

Ископаемые останки 
Первые останки гигантопитека нашёл немецкий палеонтолог Густав фон Кёнигсвальд, который в 1935 году купил в Гонконге в китайском магазине, торговавшем средствами традиционной медицины, обезьяньи зубы, вдвое большие, чем зубы гориллы. Китайские торговцы называли их «драконовыми зубами». Эти зубы, хотя и очень большие, имели некоторые общие черты с зубами людей, на основании чего среди палеоантропологов возникла гипотеза о гигантских предках человека. Находка целой челюсти гигантопитека в 1956 году убедительно доказала, что она принадлежит большой человекообразной обезьяне.

Гигантопитеки известны, в основном, по находкам угловых зубов (размером 2,5 см), элементов нижней челюсти и, возможно, фрагментов плечевой кости, которые значительно превышают размером свои соответствия у современных человекообразных обезьян. По оценкам специалистов, гигантопитеки имели рост до трёх и даже до четырёх метров и весили от 300 до 550 кг, то есть были самыми крупными обезьянами всех времён. Однако эти оценки не могут считаться окончательными, потому что базируются на очень небольшом количестве окаменелых находок и были вычислены на основе пропорций, присущих строению скелета современных приматов.

Indopithecus giganteus был первоначально назван  в 1915 году как вид европейской обезьяны Dryopithecus — D. giganteus на основании большого нижнего третьего моляра, голотипа GSI-D175. Однако Джордж Эдвард Льюис в 1937 году решил, что таксон Пилгрима не является родственным Dryopithecus и вместо этого отнёс коренной зуб к другой обезьяне Sivapithecus indicus. Густав Генрих Ральф фон Кенигсвальд в 1950 году признал D. giganteus отличным от Dryopithecus и Sivapithecus и вывел для него новый род Indopithecus («обезьяна из Индии»). Сзалаи и Делсон (1979) обнаружили сходство с  материала к гигантопитеку и синонимики двух родов, выделения I. giganteus в качестве упомянутых видов G. giganteus. Однако недавние авторы, в том числе Дэвид Кэмерон (2001, 2003), Пикфорд (2010), Патнаик (2014), Д. Бегун (2015), Велкер и др. (2019), утверждали, что индопитек должен рассматриваться как самостоятельный в целом отдельный род Indopithecus.

Gigantopithecus bilaspurensis был выделен  и Чопрой (1969) для парных костей нижней челюсти и зубов, найденных Г. Э. Мейером в отложениях на холмах Сивалик в Индии, датируемых возрастом 6—9 млн л. н. (миоцен). Сзалай и Делсон (1979) признали G. bilaspurensis неотличимым от известных останков Gigantopithecus giganteus и сделали эти два таксона синонимами. Хотя giganteus явно связан с G. blacki, Келли (2002) и Камерон (2001, 2003) согласились с Сзалай и Делсоном (1979), что bilaspurensis является младшим синонимом giganteus.

Остатки зубов Gigantopithecus blacki из отложений пещеры  в северном Вьетнаме (Тханьхоа) представляют собой первые описанные остатки гигантопитеков из верхнего плейстоцена Вьетнама и, вероятно, вторые из верхнего плейстоцена в целом.

Описание 
Считается, что питались гигантопитеки в основном бамбуком. Такой вывод делается из строения их зубов, которые демонстрируют приспособление к пережёвыванию растительной пищи, а также того факта, что рядом с остатками гигантопитеков находили окаменелости панд, известных своей привычкой питаться исключительно побегами бамбука. Ближайшими родственниками гигантопитеков считаются значительно меньшие размером сивапитеки, которые жили на северо-востоке Европы, в Азии и Африке. Ближайшим родственником, из ныне существующих видов, можно назвать орангутанов, относящихся к тому же подсемейству понгин, что и гигантопитек.

На исходе плейстоцена гигантопитеки могли сосуществовать с людьми вида Homo erectus, которые начали проникать в Южную и Восточную Азию из Африки через Ближний Восток. Окаменелые остатки свидетельствуют о том, что гигантопитеки были самыми крупными приматами всех времён. Будучи похожи по строению тела на современных горилл, очевидно, они передвигались на четырёх конечностях.

В том, что касается питания, существуют теории, которые доказывают как минимум всеядность этих животных: так, найденная в 1957 году челюсть гигантопитека вместе с костями крупных травоядных, в китайском гроте Лэнцзай на отвесной 90-метровой скале, служит доказательством как хищности, так и силы гигантопитека. Хотя окончательно неизвестно, что именно было причиной их вымирания, большинство исследователей считает, что среди главных причин были климатические изменения, конкуренция за источники питания со стороны других, более приспособленных видов — панд и людей, и, возможно, количественные или видовые изменения фауны, служащей источником питания, а также прямое истребление древними людьми. Численность гигантопитеков резко сократилась с распространением человека прямоходящего около 1 млн лет назад, хотя существенных изменений климата и растительности в этот период на юге Азии не обнаружено.

Кладограмма из работы Zhang и Harrison, 2017:

В современной научно-популярной литературе 
Обоснованное предположение о возможном уровне интеллекта гигантопитека выдвинул российский антрополог Станислав Дробышевский:
Хотя остатки черепной коробки гигантопитеков доселе не попали в руки антропологов, по размерам челюстей можно предположить, что объём мозга у этих обезьян должен был быть заметно больше, чем у гориллы. А ведь максимальный размер мозга гориллы превосходит минимальный нормальный размер мозга человека! Стало быть, у гигантопитеков средний размер мозга должен быть примерно в пределах значений питекантропов. Это, конечно, не гарантирует большого интеллекта (особенно с учётом грандиозных размеров тела), но всё же размер имеет значение! 
Более того, иногда в тех же слоях обнаруживаются огромные каменные орудия труда. В руке их держать неудобно, а размеры руки у питекантропов и прочих древних людей были не больше, а то и меньше наших. Не орудия ли это гигантопитеков?

Обстоятельства исторической находки Кёнигсвальда прямо указывают на самый значимый из затрудняющих палеоантропологические изыскания факторов, — нелегальный рыночный спрос в отношении костных останков вымирающих видов со стороны трёх миллиардов адептов традиционной азиатской медицины, — считает российский публицист Владимир Баюклин:
Полагаю, что планета ещё совсем недавно кишела невероятно странными человекообразными видами. Их костные останки испокон веков бесследно уничтожаются естественным образом — измельчаются и используются в качестве сырья для ещё более сказочной аптеки. К примеру, всё азиатское знахарство основывается на поедании … редких вымирающих видов животных и растений. Тигр уходит в эту кухню целиком, без остатка — кости мелко пилятся и любой ценой вывозятся в Китай.

В художественной литературе 
Приматы, по описанию очень похожие на гигантопитеков, описаны в повести Жозефа Рони-Старшего «Борьба за огонь».

В фантастическом романе Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» присутствует сцена столкновения человека и гигантопитека:

Из-за треугольной скалы появилось невиданное существо, не человек и не зверь, а гигантская обезьяна, сходная с человеком по прямой посадке головы и широким, несогнутым плечам. Растопырив пальцы толщиной с древко копья, гигант уперся ими в камень и встал вертикально, оказавшись ростом с хорошего слона, в два раза выше Селезнева. Изумление — не страх, а именно удивление припаяло охотника к месту. Светло-серая короткая шерсть покрывала могучее тело с грудью более объемистой, чем у носорога. Руки очень толстые, недлинные. «Оно и понятно, — сообразил Селезнев, — этакая штука не может лазить по деревьям». Ноги исполина не были видны из-за камней, но они не могли бы выдержать тяжести зверя, будучи такими же длинными, как у человека. Зверь раскачивался из стороны в сторону, подобно слону, и втягивал воздух с угрожающим шумом, походившим на сдержанный рев.
Затаив дыхание, Селезнев в упор смотрел на чудовище. Он не боялся. Разведанная дорога давала возможность бежать назад. Не было сомнения, что гигантская обезьяна не может сравниться с человеком в скорости бега.
Спокойно рассматривал охотник животное, потом определенное палеонтологами как представитель группы исполинских антропоидных обезьян — гигантопитеков, или мегантропов. Сейчас они известны преимущественно в Южном Китае по незначительным обломкам костей, громадной нижней челюсти и коренным зубам, в восемь раз большим, чем зубы гориллы.

В фантастическом «Мире будущего» романов братьев Стругацких каким-то образом существуют живые гигантопитеки. Они не фигурируют там напрямую, но упоминаются в романе «Хищные вещи века»:

Мне было не до крыс, потому что я слышал, как кто-то тяжело и мягко бежит по тоннелю, плюхая по лужам. Зря я ввязался в это дело, подумал я. Железный прут показался мне таким лёгким и ничтожным по сравнению с завязанными в узлы рельсами. Это не летучая пиявка… И не динозавр из Конго… Только б не гигантопитек, всё что угодно, только бы не гигантопитек. У этих ослов хватит ума выловить гигантопитека и запустить в тоннель… Я плохо соображал в эти секунды. И неожиданно ни с того ни с сего подумал о Римайере. Зачем он послал меня сюда? Что он сошёл с ума?.. Только бы не гигантопитек…

В другом фантастической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» также упоминается гигантопитек:

Авральная команда деловито вставляла стёкла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «фор джентльмен», рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль.

В фантастической повести Германа Чижевского «В дебрях времени» описывается нападение гигантопитеков на стойбище синантропов:И вот перед стойбищем показались чудовищные обезьяны! Ничего подобного я никогда не видел. Это было стадо гигантопитеков, огромных гориллообразных чудовищ, ростом около трех метров; их было голов двадцать или более. Они рысью, враскачку бежали по долине. Один из гигантопитеков держал в лапе дымящийся факел, как мы держали бы в кулаке карандаш, и размахивал им.

Вероятно, именно гигантопитеки послужили прототипом созданий, играющих довольно важную роль в цикле фантастических романов «Мир Реки» американского писателя-фантаста Филипа Хосе Фармера. Подобно неандертальцам, они представляют вымершую боковую ветвь людей — так называемых «титантропов», габаритами схожих с гигантопитеками, но отличающихся внешне и трофически.

Примечания

Ссылки 
 Гигантопитек в сравнении с другими приматами (англ. яз.)
 История находки гигантопитека (англ. яз.)
 Драконовые зубы (англ. яз.)
 Бамбук или не бамбук — вот в чём меню… Диета и вымирание гигантопитеков
 Hervé Bocherens et al. Flexibility of diet and habitat in Pleistocene South Asian mammals: Implications for the fate of the giant fossil ape Gigantopithecus // Quaternary International (2015)

Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
†
Вымершие гоминиды